Generalkapitanat (portugiesisch: Capitania-geral; spanisch: Capitanía general), ein von einem Generalkapitän verwaltetes Gebiet, bezeichnet verschiedene historische Gebiete, darunter: 

 Generalkapitanat der Azoren
 Generalkapitanat Chile
 Generalkapitanat Guatemala
 Generalkapitanat Kuba
 Generalkapitanat der Philippinen
 Generalkapitanat Puerto Rico
 Generalkapitanat Santo Domingo
 Generalkapitanat Venezuela
 Generalkapitanat Yucatán

Siehe auch

 Kapitanat
 Generalkapitän (Spanien)
 Kapitän-General